Die Wyschejschaja Liha 1998 war die achte Spielzeit der höchsten belarussischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 12. April 1998 und endete am 31. Oktober 1998.

Modus 
Die Saison startete mit 16 Mannschaften. Nach der Hinrunde wurde Dinamo-93 Minsk wegen fehlender finanzieller Mittel ausgeschlossen und stand als erster Absteiger fest. Alle Ergebnisse von Dinamo-93 wurden annulliert. Der Verein wurde anschließend aufgelöst.

Die verbliebenen 15 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Am Saisonende musste der Tabellenletzte den Gang in die Perschaja Liha antreten.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich

Kreuztabelle

Torschützenliste

Einzelnachweise 

1998
Fußballsaison 1998